Ойген Полянський (нім. Eugen Polanski, нар. 17 березня 1986, Сосновець) — польський футболіст.
 Ойген Рупф (нім. Eugen Rupf) — швейцарський футболіст.
 Отто Ойген Шульц (нім. Otto Eugen Schulz, 31 жовтня 1874 — 17 лютого 1936) — німецький ботанік. 
 7-ма добровольча гірська дивізія СС «Принц Ойген» — гірська дивізія у складі військ Ваффен-СС, що брала участь у бойових діях на Східному фронті.
 Ойген Прейсс (нім. Eugen Preiß; нар. 1872 — пом. 24 квітня 1961, Відень, Австрія) — австрійський єврейський актор, режисер і сценарист. 
 Ойген фон Галачі (нім. Eugen von Halácsy, угор. Halácsy Jenő 1842–1913) — австрійський ботанік та лікар угорського походження. 
 Ойген Майндль (нім. Eugen Meindl; нар. 16 липня 1892, Донауешинген — пом. 24 січня 1951, Мюнхен) — німецький воєначальник, генерал.
 Ойген Гомрінгер (нім. Eugen Gomringer , 20 січня 1925(19250120), Кашуела, Есперанса, Болівія) — німецький письменник, поет, викладач університету.
 Ойґен Коґон, Ойґе́н Ко́ґон (нім. Eugen Kogon, 2 лютого 1903, Мюнхен — 24 грудня 1987, Кенігштайн) — німецький історик, публіцист, соціолог, політолог. 
 Ойген Шмідт, Ойген Сталь Шмідт (дан. Eugen Stahl Schmidt; нар. 17 лютого 1862 — пом. 7 жовтня 1931) — данський спортсмен, олімпійський чемпіон з перетягування канату.
 Ойген Фінк (нім. Eugen Fink; 11 грудня 1905 - 25 липня 1975) - німецький філософ. 
 Ойген Ріттер фон Шоберт (), до нагородження Військовим орденом Максиміліана Йозефа — Ойген Шоберт (;  13 березня 1883, Вюрцбург, Королівство Баварія —  12 вересня 1941, біля Миколаєва) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-полковник Вермахту (1940).
 Ойген Йохум (нім. Eugen Jochum; 1 листопада 1902, Бабенхаузен біля Аугсбурга — 26 березня 1987, Мюнхен) — німецький диригент. 
 Ойген Герцог (нім. Eugen Herzog, 14 квітня 1875, Відень — 17 грудня 1928, Чернівці) — мовознавець, фахівець з романської філології.
 Отто-Ойген Міттельбергер, Отто-Ойґен Міттельберґер (нім. Otto-Eugen Mittelberger; 16 березня 1910 - ?) - німецький військовий медик, оберштурмбаннфюрер СС. 
 Ойген Обергойссер, Ойґен Обергойссер (нім. Eugen Oberhäußer; 20 березня 1889, Мюнхен — 1957, Бамберг) — німецький офіцер, генерал-майор вермахту. 
 Фрідріх II Ойген (герцог Вюртембергу)